(aan)klagen, het indienen van een klacht of aanklacht,
Plaats in Indonesië
 Klagen (Kedungtuban), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Klagen (Rejoso), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java